Finał K-1 World Grand Prix 2000 – ósmy turniej finałowy cyklu K-1 World GP. Jego zwycięzcą i mistrzem K-1 WGP został obrońca tytułu, Holender Ernesto Hoost.

Rezultaty 

Legenda: 
Dec – decyzja sędziów, ExtR Dec – decyzja sędziów po dodatkowej rundzie, Ext2R Dec – decyzja sędziów po dwóch dodatkowych rundach, KO – nokaut, kont. – kontuzja

Walka otwarcia #1 (3x3 min, 67 kg):
  Kazuki Hamasaki vs  Reiji Kawakami – Hamasaki przez KO, 1:32 2R
Walka otwarcia #2 (5x3 min, 73 kg):
  Takashi Ohno vs  Shingo Oguchi – Ohno przez jednogłośną decyzję

Walka dodatkowa (5x3 min, 70 kg):
  Takayuki Kohiruimaki vs  Wilreid Montargne – Kohiruimaki przez KO, 1:46 5R

Walki ćwierćfinałowe (3x3 min Ext.2R):
  Ernesto Hoost vs  Mirko Filipović – Hoost przez jednogłośną decyzję po dodatkowej rundzie (30-30, 30-30, 30-30; 10-9, 10-9, 10-9)
  Francisco Filho vs  Stefan Leko – Filho przez jednogłośną decyzję po dwóch dodatkowych rundach (30-30, 30-29, 30-30; 10-10, 10-10, 10-10; 10-9, 10-9, 10-9)
  Peter Aerts vs  Cyril Abidi – Aerts przez jednogłośną decyzję (29-26, 29-28, 29-26)
  Ray Sefo vs  Musashi – Sefo przez KO (2 nokdauny), 1:38 1R

Walki półfinałowe (3x3 min Ext.2R):
  Ernesto Hoost vs  Francisco Filho – Hoost przez jednogłośną decyzję (30-29, 30-29, 30-28)
  Ray Sefo vs  Cyril Abidi – Sefo przez KO (2 nokdauny), 1:45 1R

Walka dodatkowa (MMA, 90,5 kg, 5x3 min):
  Frank Shamrock vs  Elvis Sinosic – Shamrock przez decyzję (50-48)

Walka finałowa (3x3 min Ext.2R):
  Ernesto Hoost vs  Ray Sefo – Hoost przez jednogłośną decyzję (30-29, 30-29, 30-29)

Uwagi 
 Peter Aerts nie przystąpił do półfinału z powodu kontuzji (rozcięcie). Zgodnie z regulaminem zastąpił go Cyril Abidi.
 Trzecie w karierze Ernesto Hoosta mistrzostwo K-1 WGP (poprzednie w 1997 i 1999 roku).

Linki zewnętrzne 
Oficjalne wyniki

Turnieje K-1
2000 w sporcie